Fabio Santus (ur. 26 maja 1976 r. w Clusone) – włoski biegacz narciarski, czterokrotny medalista mistrzostw świata juniorów oraz zwycięzca FIS Marathon Cup.

Kariera  
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Fabio Santus pojawił w marcu 1995 roku podczas mistrzostw świata juniorów w Gällivare, gdzie wywalczył srebrny medal na dystansie 30 km stylem dowolnym i brązowy w szafecie. Rok później, na mistrzostwach świata juniorów w Asiago na tym samym dystansie okazał się najlepszy, a w sztafecie zajął drugie miejsce.

W Pucharze Świata zadebiutował 14 grudnia 1996 roku w Brusson, zajmując 48. miejsce w biegu na 15 km techniką dowolną. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył jednak dopiero 10 grudnia 1999 roku w Sappada, zajmując 26. miejsce w tej samej konkurencji. W klasyfikacji generalnej sezonu 1999/2000 zajął ostatecznie 111. miejsce. Jak dotąd najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2003/2004, który ukończył na 28. pozycji.

Pierwszą dużą imprezą w jego karierze były igrzyska olimpijskie w Salt Lake City w 2002 roku, gdzie zajął 26. miejsce na dystansie 50 km stylem klasycznym. Cztery lata później, podczas igrzysk olimpijskich w Turynie był między innymi szesnasty w biegu łączonym na 30 km oraz dziewiętnasty na 50 km techniką dowolną. W latach 2003-2007 startował na mistrzostwach świata, najlepszy wynik osiągając na mistrzostwach świata w Val di Fiemme w 2003 roku, gdzie zajął 19. miejsce w biegu na 50 km stylem dowolnym.

Od sezonu 2008/2009 Santus startuje głównie w zawodach FIS Marathon Cup. W zawodach tego cyklu ośmiokrotnie stawał na podium w tym czterokrotnie zwyciężał. Pierwszy triumf odniósł 24 stycznia 2010 roku, kiedy wygrał austriacki maraton Dolomitenlauf. Wynik ten powtórzył w 2011 roku, ponadto wygrywając także amerykański American Birkenbeiner oraz włoski La Sgambeda w 2010 roku. W klasyfikacji generalnej najlepiej wypadł w sezonie 2009/2010, w którym był najlepszy.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach chronologicznie 
Santus nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2008/2009: 12.
 sezon 2009/2010: 1.
 sezon 2010/2011: 2.
 sezon 2011/2012: 12.
 sezon 2012/2013: 5.

Miejsca na podium

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  

Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Urodzeni w 1976
Włoscy biegacze narciarscy
Włoscy olimpijczycy